Чулаки — фамилия. Известные носители:

 Чулаки, Елена Евгеньевна (1908—1988) — художник-график, гравёр, мать М. М. Чулаки.

Также 
 Члаки, Илья Александрович (род. 1959) — драматург.